Максим Петров: Петров, Максим Васильевич (род. 1992) — белорусский гребец-каноист.
 
 Петров, Максим Вячеславович (род. 2001) — российский футболист.
 Петров, Максим (Анатолий Ефимович Тараса; род. 1944) — белорусский писатель.